Le nom Hornets de Charlotte, qui signifie Frelons de Charlotte en anglais, peut désigner :

Équipes sportives 
 les Hornets de Charlotte, nouveau nom de la franchise NBA des Bobcats de Charlotte qui récupère le  l'ancien nom de la franchise des Pelicans de La Nouvelle-Orléans ainsi que son palmarès lorsque celle-ci était basée à Charlotte entre 1988 et 2002, la franchise des Pélicans perd cette partie de son palmarès et les statistiques qui y sont liés ;
 les Hornets de Charlotte en baseball, ancien club de ligue mineure qui a existé de 1901 à 1973 ;
 les Hornets de Charlotte en football américain, ancienne équipe de la World Football League.

Club sportif à Charlotte (Caroline du Nord)